La Vysšaja Liga 1969-1970 è stata la 36ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Classifica

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1969/1970 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1969/1970 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1969
Pallacanestro nel 1970
1969-1970